Сакс або у німецькій транскрипції Закс (, ) може означати:

 Сакс — представник германського племені саксів (, ).
 Сакс (, ) — муніципалітет в Іспанії, в провінції Аліканте у складі автономного співтовариства Валенсія.
 Сакс () — короткий меч (довгий ніж) стародавніх германців.

Прізвище 

 Адольф Сакс (; 1814—1894) — бельгійський винахідник музичних інструментів (саксофон).
 Ганс Сакс (; 1494—1576) — німецький поет і драматург.
 ‎Закс Григорій Наумович (1894, місто Ковно, тепер Каунас, Литва — 30 травня 1943, виправно-трудовий табір) — радянський діяч.
 Джеффрі Сакс (;  1954) — американський економіст.
 Дьюла Сакс (; 1951—2014) — угорський шахіст, гросмейстер (1974).
 Мілан Сакс (; 1884—1968) — чесько-хорватський диригент.
 Курт Закс (; 1881—1959) — німецький музикознавець та балетознавець.
 Неллі Закс (; 1891—1970) — німецька поетеса єврейського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури (1966).
 Олівер Сакс (; 1933—2015) — британський та американський невролог та нейропсихолог.
 Станіслав Сакс (; 1897—1942) — польський математик єврейського походження. Належав до групи математиків Львівської математичної школи.
 Том Сакс (;  1966) — американський скульптор.
 Юліус фон Сакс (); 1832—1897) — німецький біолог і ботанік.

Інше 
 18360 Сакс (18360 Sachs) — астероїд головного поясу, відкритий 10 жовтня 1990 року.

Див. також 
 Goldman Sachs

Посилання